Termin In ima više značenja.

 Indijum, element
 Indijana, američka država
 Integraza, oznaka enzima